Semennoie (en rus: Семенное) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 717 habitants. Pertany al districte de Nijnegorski. Fins al 1948 la vila es deia Beixaran.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea